Alive II е втори концертен албум на американската рок група Kiss. Издаден е на 14 октомври 1977 г. от Casablanca Records.

Обща информация 
Началото на „Alive II“ започва в началото на 1977 г., когато мениджърът на групата Бил Аукоин предлага на Крамър да запише концертен албум по време на вечерното шоу в „Budokan Hall“ в Токио, Япония на 2 април 1977 г. Планът е да пусне албум на живо, за да се даде заслужено време на Kiss, преди да запишат албума, който става познат като „Love Gun“ (1977), по-късно през есента. Крамър завършва работата по албума, но Casablanca и Kiss го считат за неизползваем, а групата се подготвя за записи.

Повечето от песните на живо от „Alive II“ са записани по време на концертите на групата на 26 – 28 август в „Лос Анджелис Форум“, докато са на турне в подкрепа на „Love Gun“.

Състав 
 Пол Стенли – вокали, ритъм китара
 Ейс Фрели – соло китара, вокали
 Джийн Симънс – бас, вокали
 Питър Крис – барабани, вокали

Песни 
 Страна 1

 Страна 2

 Страна 3

 Страна 4

Позиции в класациите 

 Албум

 Сингли

Източници 

Албуми на Кис
Музикални албуми от 1977 година
Концертни албуми